Провиденсија има више значења:

 Провиденсија
 Провиденсија (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Провиденсија, Сан Рамон (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Провиденсија, Маравиљас Уно (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Провиденсија (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Провиденсија (Сијера Мохада), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Провиденсија (Тореон), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Провиденсија (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Провиденсија (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Провиденсија (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Провиденсија, Лас Маранерас (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Провиденсија (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Провиденсија (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Провиденсија (Гвадалупе, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Провиденсија (Лопез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Провиденсија (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Провиденсија (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Провиденсија (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Провиденсија (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Провиденсија (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Провиденсија (Тлавалило), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Провиденсија (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Провиденсија (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Провиденсија (Харал дел Прогресо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Провиденсија (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Провиденсија (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Провиденсија (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Провиденсија (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Провиденсија (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Провиденсија (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Провиденсија (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Провиденсија (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Провиденсија, Пуерто де ла Оја (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Провиденсија (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Провиденсија (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Провиденсија (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Провиденсија (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Провиденсија, Лос Љанитос (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Провиденсија (Сантијаго Нилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Провиденсија (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Провиденсија (Сан Хуан Лачао), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Провиденсија (Санта Круз Итундухија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Провиденсија (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Провиденсија (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Провиденсија (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Провиденсија (Санто Доминго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Провиденсија (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Провиденсија (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Провиденсија (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Провиденсија (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Провиденсија (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Провиденсија (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Провиденсија (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Провиденсија (Куичапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Провиденсија (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Провиденсија, Енрике Рамирез (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Провиденсија (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Провиденсија (Хенерал Панфило Натера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Провиденсија (Гвадалупе, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Провиденсија (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Провиденсија (Виља Идалго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику